Lokomotive Leipzig steht für:

Sportverein:

 1. FC Lokomotive Leipzig, Fußballverein aus Leipzig (2021 aus Fusion zwischen VfB Leipzig und dem 2003 neugegründeten 1. FC Lokomotive Leipzig entstanden.)

Ehemalige Sportvereine:
 1. FC Lokomotive Leipzig (1966), Fußballverein aus Leipzig (1966 durch Ausgliederung aus dem SC Leipzig entstanden, 1991 umbenannt in VfB Leipzig)
 SC Lokomotive Leipzig, Sportclub aus Leipzig (1954 bis 1963, aufgegangen im SC Leipzig)